Ла Провиденсија има више значења:

 Ла Провиденсија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија, Гранха Марј Чуј (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Лагуна дел Росио (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Лома (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија, Ел Рефухио (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Провиденсија, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Провиденсија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Провиденсија (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Провиденсија, Гранха (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Провиденсија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Провиденсија (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Провиденсија (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Провиденсија (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Провиденсија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Провиденсија (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Провиденсија (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Провиденсија (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Провиденсија, Данијел Арегин Гомез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Провиденсија (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија, Ел Запоте (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија, Емпакадора де Себоља (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија, Ранчо Алегре (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Провиденсија (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Провиденсија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Провиденсија, Хибралтар (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Провиденсија (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Провиденсија (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Провиденсија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија, Густаво Гарсија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија, Вадиљо де Гвадалупе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија, Педро Ранхел (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Провиденсија дел Салитре (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Провиденсија (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Провиденсија, Коронгоро (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Провиденсија (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Провиденсија (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Провиденсија (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Провиденсија, Ел Моно (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Провиденсија (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Тлавелилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Провиденсија, Крусеро де Акатик (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија, Кантаранас (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија, Наваро (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија, Ел Инвернадеро (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија, Лос Гатос (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија, Ранчо ла Провиденсија (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија, Ел Пиохо (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Провиденсија (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Провиденсија (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Провиденсија (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Провиденсија (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Провиденсија (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Провиденсија (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија (Туспан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Лагунита (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Провиденсија (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Провиденсија (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Провиденсија (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Провиденсија Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Провиденсија (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија, Лас Варас (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија, Рио Улуапан (Сан Бартоломе Ајаутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Санта Ана Атеистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Сантијаго Милтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Провиденсија (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија, Ранчо дел Сењор Амадор (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Херонимо Текуанипан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Провиденсија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Провиденсија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Провиденсија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Провиденсија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Провиденсија (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Провиденсија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Есмералда (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Провиденсија (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Провиденсија (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Провиденсија (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Провиденсија, Гвајпариме (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Провиденсија, Кампо Кариљо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Провиденсија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија, Ел Бруно (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Провиденсија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Провиденсија, Парада Сан Антонио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Махава (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Провиденсија (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Провиденсија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија, Бреча 121 Сур 99 и Сур 100 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија, Ранчо Нуево (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Провиденсија (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Провиденсија, Ел Конкијан (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Провиденсија (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Провиденсија, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Провиденсија (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Баскула (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија, Кангрехера (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Провиденсија (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија, Адолфо Серна Веласкез (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија, Ла Преса (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија, Гранха Авикола (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Провиденсија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику